Lakotta ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Lakotta (* 1965), deutsche Journalistin und Autorin
 Peter Lakotta (1933–1991), deutscher Maler und Keramiker

Siehe auch:
 Lakota (Begriffsklärung)